Głuszyca peut désigner :

Toponymie
 en Pologne
 Głuszyca, un village dans la voïvodie de Lubusz.
 Głuszyca, une gmina dans la powiat de Wałbrzych dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Głuszyca, une ville qui est le chef-lieu de la gnima citée ci-dessus et du même nom.